Балль () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Хуго Балль (1886—1927) — немецкий писатель и журналист, один из основателей дадаизма.
  (1853—1916) — немецкий астроном, известный открытием астероида (230) Афаманта.
 Руди Балль (1910—1975) — немецкий и южноафриканский хоккеист, чемпион Европы 1930 года.

См. также 
 Баль
 Болл ()